

Anno 
 1955 – (MCMLV in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1955 a.C.

Matematica 
 1955 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1955 McMath – asteroide della fascia principale del sistema solare.